Сосницька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Сосницька волость — Юхновського повіту Смоленської губернії;
 Сосницька волость — Сосницького повіту Чернігівської губернії.